Бошков — фамилия. Известные носители:

 Бошков, Александр Григорьевич (1933—2020) — советский машиностроитель и краевед.
 Бошков, Вуядин (1931—2014) — югославский футболист и тренер.
 Бошков, Мелентий Павлович (1868—???) — русский офицер, герой Первой мировой войны.

См. также 
 Бошкович